Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 88-as, továbbá 88A, 88B, 88Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 88-as busz (Budapest)
 88A busz (Budapest)
 88B busz (Budapest)megszűnt
 88-as busz (Budapest)megszűnt
 88A busz (Budapest)megszűnt
 88Y busz (Budapest)megszűnt

 88-as busz (Kaposvár)

 88-as busz (Szekszárd)

 88-as busz (Tata)
 88Y busz (Tata)megszűnt

 88-as busz (Tatabánya)megszűnt